Garwood kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Garwood (sjö),

USA 

 Garwood (ort), New Jersey, Union County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar